I ragazzi terribili (Les enfants terribles) – racconto di Jean Cocteau del 1929
 I ragazzi terribili (Les Enfants terribles) – film del 1950 diretto da Jean-Pierre Melville
 Les Enfants Terribles – progetto immaginario narrato nella serie Metal Gear